Rotenburg, Rottenburg eller Rohtenburg kan avse:

 Rotenburg (Wümme) – en stad i Niedersachsen, Tyskland
 Rotenburg an der Fulda – en stad i Hessen, Tyskland
 Schloss Rotenburg – ett slott i Rotenburg an der Fulda i Hessen, Tyskland
 Rotenburg (adelssläkt)
 Rottenburg an der Laaber – en stad i Bayern, Tyskland
 Rottenburg am Neckar – en stad i Landkreis Tübingen i det tyska förbundslandet Baden-Württemberg

Se även
 Rothenberg
 Rothenburg